HITL ist die Abkürzung für:

 Hardware in the Loop, eine Simulationsumgebung aus Software und Hardwarekomponenten
 Human in the Loop, eine Simulationsumgebung mit Interaktion durch Menschen

HITL